Камаринская:

 Камаринская — русская народная песня и пляска.
 Камаринская — симфоническое произведение М. И. Глинки.
 Камаринская — мультфильм 1980 года.